Tweede divisie (voetbal Nederland), een voetbalklasse in Nederland
 Tweede divisie (voetbal Rusland), het derde niveau waarop in Rusland betaald voetbal wordt gespeeld
 Tweede divisie (handbal), een Nederlandse handbalcompetitie
 Tweede divisie (mannenbasketbal)